Tamms ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Tamms (1828–1898), erster Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund
 Friedrich Tamms (1904–1980), deutscher Architekt

Tamms ist der Name von:
 Tamms (Illinois), Ort in den USA

Siehe auch:
 Tams
 Thams